Die Dell Technologies Hall of Fame Tennis Open 2018 waren ein Tennisturnier, welches vom 16. bis 22. Juli 2018 in Newport stattfand. Es war Teil der ATP World Tour 2018 und wurde im Freien auf Rasen ausgetragen. In derselben Woche wurden in Umag die Umag Open sowie in Båstad die SkiStar Swedish Open gespielt. Alle drei Turniere zählten zur Kategorie ATP World Tour 250.

Titelverteidiger waren John Isner im Einzel sowie Aisam-ul-Haq Qureshi und Rajeev Ram im Doppel.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 28 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren. Die vier topgesetzten Spieler im Einzel bekamen jeweils ein Freilos in der ersten Runde. Das Gesamtpreisgeld betrug 557.050 US-Dollar; die finanziellen Verpflichtungen beliefen sich auf 623.710 US-Dollar.

Qualifikation 
Die Qualifikation fand am 14. bis 15. Juli 2018 statt. Ausgespielt wurden vier Qualifikantenplätze, die zur Teilnahme am Hauptfeld des Turniers berechtigten.

Folgende Spieler hatten die Qualifikation überstanden und spielten im Hauptfeld des Turniers:

Preisgelder und Weltranglistenpunkte 
Es wurden die folgenden Preisgelder und Weltranglistenpunkte für das Erreichen der jeweiligen Runde ausgezahlt bzw. gutgeschrieben. Spieler, die aus der Qualifikation in das Hauptfeld eintraten, erhielten die angegebenen Qualifikationspunkte zusätzlich zu denen für das Erreichen der jeweiligen Runde. Ansonsten sind die Beträge nicht kumulativ zu verstehen. Die Beträge für den Doppelbewerb gelten je Team.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Offizielle Homepage des Turniers
 Turnierplan Einzel auf der ATP Homepage (PDF; 98 kB)
 Turnierplan Doppel auf der ATP Homepage (PDF; 87 kB)
 Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP Homepage (PDF; 72 kB)

ATP World Tour 2018
Tennisturnier in Newport (Rhode Island)